Zwei U-Boote der Royal Navy wurden HMS Tireless getauft:

Die HMS Tireless (P327), ein U-Boot der T-Klasse, das 1941 in Dienst gestellt wurde.
Die HMS Tireless (S88), ein U-Boot der Trafalgar-Klasse, 1985 in Dienst gestellt.

Tireless